Coptotermes är ett släkte av termiter. Coptotermes ingår i familjen Rhinotermitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Termiter
Coptotermes